het (statistisch) onderzoek met proefpersonen waarbij noch de proefpersoon, noch de onderzoeker gedurende het experiment de benodigde kennis over de gebruikte middelen heeft, zie Dubbelblind
 de originele Engelstalige titel van het boek van Alastair MacNeill, zie Het Salcido kartel